(sorcellerie en anglais) peut évoquer :

 Sorcery, un jeu vidéo de 1984 ;
 Sorcery, un jeu vidéo de 2012 sorti sur PlayStation 3 ;
 Sorcery in the Sky, un feu d'artifice donné dans le parc Disney-MGM Studios.